Spirale steht für:
 Spirale, eine ebene geometrische Figur
 Helix, eine dreidimensionale geometrische Figur

Sozial- und Wirtschaftswissenschaften:
 Spirale#Sozialwissenschaften
 Abwertungsspirale
 Lohn-Preis-Spirale
 Schweigespirale

Weiteres:
 Spirale (Satellit), ein französisches Satellitensystem
 Ekman-Spirale oder Korkenzieherströmung, Beschreibung einer vertikalen Luftströmung
 Erklären in Spiralen, Wiederholen gleicher Gebiete auf höherem Niveau (Didaktik)
 Flugspirale, ein Entwurf eines Fluggerätes von Leonardo da Vinci, siehe Luftschraube (Leonardo da Vinci)
 Intrauterinpessar, ein Verhütungsmittel
 Kräuterspirale, ein Gestaltungselement in Gärten
 Quintenspirale, ein Begriff aus der Musiktheorie
 Raurimu-Spirale, eine Eisenbahnstrecke in Neuseeland
 Rohrreinigungsspirale, ein Werkzeug zum Reinigen von Rohren

Siehe auch:
 Spiral
 Spiral Dynamics
 Spiralen
 Schnecke
 Windung